Эксперимент с уровнем Бедфорда — это серия наблюдений за уровнем расположенной в Кембриджширских болотах реки , длина которой составляет 6 миль (9,7 км), в XIX и начале XX века с целью измерения кривизны Земли. Британский изобретатель и писатель Сэмюэл Бирли Роуботэм, который провёл первые наблюдения в 1838 году, утверждал, что доказал плоскую форму Земли. Однако в 1870 году, скорректировав метод Роуботэма, чтобы избежать влияния атмосферной рефракции, натуралист Альфред Рассел Уоллес обнаружил кривизну, соответствующую шарообразной Земле. Несмотря на это, эксперимент повлиял на возникновение псевдонаучного Общества плоской Земли и в целом на дениалистские представления о плоской Земле в XX—XXI веках.

Уровень Бедфорда 
В точке, выбранной для всех экспериментов, река представляет собой медленно текущий дренажный канал, идущий по непрерывной прямой линии на протяжении 9,7 км к северо-востоку от деревни . Это делает её идеальным местом для прямого измерения кривизны Земли, как писал Роуботэм в книге «Зететическая астрономия» ().

Эксперимент Роуботэма 

Первый эксперимент был проведён Роуботэмом летом 1838 года. Он зашёл в реку и с помощью телескопа, установленного на высоте 8 дюймов (20 см) над водой, наблюдал за лодкой с флагом на мачте на высоте 3 футов (91 см) над водой, которая медленно отплывала от него. Он сообщил, что судно постоянно оставалось в поле его зрения на протяжении всех 6 миль (9,7 км) до моста Уэлни, тогда как, если бы поверхность воды была изогнута в соответствии с принятой окружностью шарообразной Земли, верхушка мачты должна была находиться на расстоянии около 11 футов (3,4 м) ниже линии его зрения. Он опубликовал это наблюдение под псевдонимом Параллакс в 1849 году и впоследствии расширил его в книге «Земля — не глобус» (), опубликованной в 1865 году.

Атмосферная рефракция 
Атмосферная рефракция может привести к результатам, отмеченным Роуботэмом и Блаунт. Поскольку плотность воздуха в земной атмосфере уменьшается с высотой над поверхностью Земли, все лучи света, идущие почти горизонтально, отклоняются вниз, так что линия визирования становится кривой. Это явление регулярно учитывается при нивелировании и астрономической навигации.

Аналогичные эксперименты 
25 июля 1896 года Улисс Грант Морроу, редактор газеты, провел аналогичный эксперимент на Старом Иллинойском дренажном канале () в поселении , штат Иллинойс. В отличие от Роуботэма, он стремился продемонстрировать, что поверхность Земли искривлена: когда он тоже обнаружил, что его целевой ориентир, расположенный на высоте 18 дюймов (46 см) над уровнем воды и на расстоянии 5 миль (8 км), хорошо виден, он пришел к выводу, что поверхность Земли имеет вогнутую форму, что соответствовало ожиданиям его спонсоров, общества «». Полученные результаты были отвергнуты критиками как результат атмосферной рефракции.

См. также

Примечания

Источники 

Физические эксперименты
История геодезии
Теория плоской Земли
История географии